La boxa és un esport que forma part dels programa oficial des dels Jocs Olímpics d'Estiu de 1904 celebrats a Saint Louis (EUA), i des d'aquell moment n'ha format part exceptuant l'edició de 1912 realitzada a Estocolm. Històricament ha estat un esport practicat únicament en els Jocs Olímpics en categoria masculina però en l'edició de 2012, que es realitzà a Londres (Regne Unit), s'hi incorporà la competició femenina en tres classes.

El gran dominador d'aquest esport són els Estats Units, seguits a distància de Cuba, i en menor mesura, el Regne Unit i Itàlia.

Programa 
La competició de boxa està organitzada en categories per pes, i al llarg dels anys aquestes han variat de 5 a 12, establint-se actualment en 11. Fins al 1936 els pesos van estar mesurats en lliures (lb), i a partir d'aquell moment en quilograms (kg).

Medaller 
en cursiva: comitès nacionals desapareguts.
Actualització: Jocs Olímpics de Tòquio 2020.

Medallistes més guardonats

Categoria masculina

Categoria femenina

Vegeu també 
 Llista de medallistes olímpics de boxa

Notes

Enllaços externs 

  Cercador Olímpic
  www.sports-reference.com - Boxa